Земире — опера Тиграна Чухаджяна. Согласно «Краткой истории оперы», премьера «Земире» в Константинополе практически стало началом развития традиций оперного искусства в Турции.

История создания 
Опера написана в 1890 году. Первоначальное название — «Ebudia e Zemire». Впервые «Земире» была полностью представлена 12 апреля 1891 года во французском театре «Concordia» в Константинополе.

Сюжет 

Всесильный великий волшебник Эбудия посещает льющийся каскадом фонтан, чтобы оживить свойства его вод как чудесного эликсира любви. Волшебник мастерски накладывает свои чары и исчезает в темной ночи. Группа молодых девушек с кувшинами поёт похвалы весне и яркой жизни на фоне прекрасного фонтана. Земире — дочь вождя племени Бенезар, вместе с матерью, переодетые нищенками, приходят к волшебному фонтану, где Земире видит принца Элсантура — здесь же они влюбляются друг в друга. Затем следует их долгое расставание, после которого они наконец находят друг друга и женятся.

Примечания

Ссылки 
 Zemire

Оперы Тиграна Чухаджяна
Оперы 1890 года